Koschel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Koschel (* 1969), deutscher Organist, Musikwissenschaftler und Produzent
 Ansgar Koschel (1943–2007), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Christine Koschel (* 1936), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Christoph Koschel (* 1976), deutscher Dressurreiter und internationaler Trainer
 Herbert Koschel (1921–1980), deutscher Speerwerfer
 Juliane Koschel (* 1984), deutsche Triathletin
 Wolfgang Koschel (* 1938), deutscher Raumfahrtingenieur